Van Huis Uit, een programma van BVN
 Vrijdag de 14e: Van huis uit, een televisiefilm van de VARA uit 2003